La fase finale della Coppa Libertadores 2021 si giocherà dal 13 luglio al 20 novembre 2021. Un totale di 16 squadre si sfideranno nella fase a eliminazione diretta per decretare i campioni della Coppa Libertadores 2021, con la finale da giocare a Montevideo, in Uruguay, allo Stadio del Centenario.

Squadre qualificate 
Le squadre vincitrici e le seconde classificate di ciascuno degli otto gruppi della fase a gironi sono passati agli ottavi di finale.

Formato 

A partire dagli ottavi di finale, le squadre giocano un torneo ad eliminazione diretta con le seguenti regole:

Negli ottavi di finale, quarti di finale e le semifinali, ogni accoppiamento è giocata tra andata e ritornio, con la squadra testa di serie che ospita la gara di ritorno. In caso di parità, verrà utilizzata la regola dei gol in trasferta. In caso di ulteriore parità non si giocheranno i tempi supplementari e si procederà ai calci di rigore per determinare i vincitori.
La finale si gioca in partita singola in un luogo prescelto dalla CONMEBOL, con la squadra con la testa di serie più alta designata come squadra "di casa" per scopi amministrativi. In caso di parità dopo il regolamento, si giocheranno 30 minuti di tempo supplementare. Se ancora in parità dopo i tempi supplementari, verranno utilizzati i calci di rigore per determinare i vincitori del torneo.

Tabellone

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Note